Alessandra Mussolini (1962-), députée italienne, petite-fille du duce Benito Mussolini. 
 Alessandro Mussolini (1854-1910) militant socialiste révolutionnaire italien, proche des idées libertaires, père de Benito.
 Arnaldo Mussolini (1885–1931), journaliste et homme politique, frère cadet de Benito. 
 Benito Mussolini (1883-1945), duce de l'Italie fasciste.
 Romano Mussolini (1927-2006), pianiste de jazz, fils cadet de Benito.
  (1910-1930), fils d'Arnaldo et neveu de Benito.
 Vittorio Mussolini (1916-1997), aviateur et critique de cinéma, deuxième fils de Benito.

Divers 
 Coupe Mussolini, récompense de cinéma de la Mostra de Venise de 1934 à 1942.